Стеклянка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Стеклянка — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Стеклянка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Стеклянка — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Стеклянка — посёлок в Ангарском районе Иркутской области.
 Стеклянка — деревня в Калачинском районе Омской области.

См. также 
 Стеклянка — железнодорожная станция ведомственной Монзенской железной дороги. Открыта в 1950 году.
 Стеклянка — приток реки Серебрянки.
 Стеклянка — разговорное название Стеклянного городка в Санкт-Петербурге.
 Стеклянный